Ташеба:

 Ташеба — посёлок в Усть-Абаканском районе Хакасии.
 Ташеба — река, левый приток р. Енисей в юго-западной части Южно-Минусинской котловины, в Уйбатской степи.